

Сьвенциця (Святиця) — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Сьвенциця — село в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьвенциця — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Святиця